«Хоройя» () — гвинейский футбольный клуб из столицы страны города Конакри. Выступает в Чемпионате Гвинеи. Домашние матчи проводит на стадионе «28 сентября», вмещающем 25 000 зрителей. 16-кратный чемпион Гвинеи, 7-кратный обладатель Кубка Гвинеи.
В 1978 году клуб выиграл Кубок обладателей Кубков КАФ.

Достижения

Национальные 
Чемпион Гвинеи: (20)
 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 2000, 2001, 2011, 2012, 2013, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

Обладатель Кубка Гвинеи: (9)
 1989, 1994, 1995, 1999, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019

Обладатель Суперкубка Гвинеи: (6)
 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2022

Международные 
Обладатель Кубка обладателей Кубков КАФ: (1)
 1978

Победитель Западноафриканского клубного чемпионата: (1)
 2009

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Участие в соревнованиях КАФ 
Лига чемпионов КАФ: (2):
 2000 — 1-й раунд
 2002 — Квалификация
 2012 — 1-й раунд
 2014 — плей-офф

Африканский Кубок чемпионов: (6):
 1986 — 2-й раунд
 1987 — 1-й раунд
 1989 — 1-й раунд
 1992 — 2-й раунд
 1993 — 1-й раунд
 1995 — 1-й раунд

Кубок КАФ: (1)
 1997 — 1-й раунд
 1998 — 2-й раунд
 1999 — 1-й раунд

Кубок обладателей Кубков КАФ: (7)
 1978 — Победитель
 1979 — Полуфинал
 1980 — 2-й раунд
 1983 — Полуфинал
 1984 — 1-й раунд
 1985 — 2-й раунд
 1986 — 1-й раунд

Известные игроки 

  Керфалла Бангура
  Поль Кулибали

  Хадим Н’Диай

Примечания 

Футбольные клубы Гвинеи
Конакри